Joyner peut désigner :

Patronyme

 Al Joyner (né en 1960), athlète américain ;
 István Jonyer, pongiste hongrois champion du monde en 1975
 Bruce Joyner (né en 1956), chanteur de rock américain

Noms composés
 Florence Griffith Joyner (1959-1998), athlète américaine ;
 Jackie Joyner-Kersee (née en 1962), athlète américaine.

Toponyme
 Joyner, localité de Virginie.
 Joyner, localité du Queensland.